

Musei del merletto in Italia
 Museo del merletto di Burano
 Museo del merletto di Offida
 museo del merletto a tombolo a Pescocostanzo
 Museo del merletto di Rapallo
 Museo del merletto di Tuoro sul Trasimeno

Musei del merletto in Francia
 Museo del merletto di Caudry

Musei del merletto in Irlanda
 Museo del merletto di Sheelin